255-й истребительный авиационный полк (255-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 255-й истребительный авиационный полк;
 255-й истребительный авиационный полк ВВС Северного флота;
 255-й истребительный авиационный Краснознамённый полк ВВС Северного флота;
 255-й истребительный авиационный Краснознамённый полк ПВО;
 Войсковая часть Полевая почта 26895

Создание полка 
255-й истребительный авиационный полк начал формироваться Приказом НКО СССР в апреле 1941 года в составе 36-й истребительной авиационной дивизии ВВС Киевского Особого военного округа на аэродроме Брусилов (около Киева) по штату 15/21 из личного состава 2-го и 43-го иап на самолётах И-16

Переименование полка 
255-й истребительный авиационный полк 25 июня 1942 года в составе Ударной авиационной группы Ставки ВГК был передан в состав Северного Флота и был переименован в 255-й истребительный авиационный полк ВВС Северного Флота.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 5 августа 1941 года.

Командиры полка 
 майор, подполковник Якушин Константин Егорович, 04.1941 — 08.1941.

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года
 Киевская оборонительная операция — с 11 июля 1941 года по 23 августа 1941 года

Первая победа полка в воздушном бою 
Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 22 июня 1941 года: старший лейтенант Денисов И. С. в воздушном бою в районе северо-западнее г. Киева сбил немецкий бомбардировщик Ju-88.

Лётчики-асы полка

Самолёты на вооружении

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии самолётов 255-го иап
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году